Miejscowości w Polsce 
 Trzebień – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec 
 Trzebień – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dobrcz 
 Trzebień – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew 
 Trzebień – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew 
 Trzebień – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Łęka Opatowska 
 Trzebień – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Recz
 Trzebień – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice
 Trzebień – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dolice 
Jeziora w Polsce 
 Trzebień – jezioro położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Pełczyce 
Zobacz też Trzebień Mały